Sava se poate referi la:

Toponime 
 Râul Sava sau Save, afluent al Dunării
 Râul Sava, Vedița, afluent al râului Vedița
 Regiunea Sava, regiune din Madagascar
 Sava (Apulia), oraș în Italia
 Sava, Varna, localitate în Bulgaria
 Sava, Cluj, localitate în România

Nume de familie 
 Andrei-Valentin Sava (n. 1981), politician român
 Aurel Sava (1902-1954), jurist român
 Constantin Sava (n. 1949), politician român
 Costache Sava (1928-1998), senator român
 Cristian Sava (n. 1967), fost jucător român de fotbal
 Dan Sava (1966-1999), umorist român
 Daniel Sava (n. 1967), jucător român de fotbal
 Eugen Sava (n. 1956), arheolog și istoric din Republica Moldova
 Ioana Sava (1871-1953), jurnalistă română
 Ion Sava (1900-1947), regizor român
 Iosif Sava (1933-1998), muzicolog român
 Mădălina Sava (1967-2008), jurnalistă română
 Nicolae Sava (n. 1950), poet român
 Octavian Sava (1928-2013), autor, dramaturg, redactor, realizator TV și scenarist român
 Paul Sava (1922-1995), actor și regizor român
 Stela Sava (1907-1985), muzicolog român
 Teodora Sava (n. 2001), cântăreață română
 Valentin Sava (1895-1950), medic legist român
 Vasile Sava (1868-1930), jurnalist român

Alte persoane 
 DJ Sava (n. 1973), producător
 Sfântul Sava (dezambiguizare), un sfânt

Vezi și 
 Savu (dezambiguizare)
 Săveni (dezambiguizare)
 Săvești (dezambiguizare)
 Săvescu (dezambiguizare)
 Săvinești (dezambiguizare)